Сезон 2014 DTM является пятнадцатым сезоном возобновлённой в 2000 году серии.

Сводная таблица

Гоночный календарь 
Предварительный календарь, объявленный 16 октября 2013.

Положение чемпионата 
Система начисления очков
Очки начисляются первой десятке гонщиков следующим образом:

Чемпионат гонщиков

Чемпионат команд

Чемпионат производителей

Ссылки 
 DTM

Сезоны DTM
2014 год в автоспорте
2014 год в моторных видах спорта